

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Grądziki – część wsi Tuczna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Grądziki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń